Страттис () — мужское имя греческого происхождения. Известные носители:
 Страттис — тиран Хиоса в конце VI века и начале V века до н. э.
  (вторая половина V века до н. э.) — афинский комедиограф
 Страттис Олинфский (IV век до н. э.) — современник Александра Македонского, историк